XSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sebba (Burkina Faso)